Sachnowschtschyna (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Süden der Oblast Charkiw mit etwa 7300 Einwohnern (2016).

Geographie 
Sachnowschtschyna liegt 155 km südlich des Oblastzentrums Charkiw und hat einen Bahnhof an der Bahnstrecke Krasnohrad-Losowa.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehören neben Sachnowschtschyna noch die Dörfer:
 Hermaniwka (ukrainisch  ); etwa 170 Einwohner
 Schowten (ukrainisch  ); etwa 740 Einwohner
 Tschornoloska (ukrainisch  ); etwa 370 Einwohner

Geschichte 
Die Ortschaft wurde im frühen 19. Jahrhundert unter dem damaligen Namen Kobyljatschyn (ukrainisch ) gegründet. Einen Aufschwung im Dorf entstand durch den Bau einer Eisenbahnstrecke in den Jahren 1895–1897. Der heutige Name des Ortes geht auf den Grundbesitzer namens Sachnowskoho (ukrainisch ) zurück, über dessen Grund die Bahnstrecke verlief. Sachnowschtschyna wurde 1923 Rajonzentrum und erhielt 1938 den Status einer Siedlung städtischen Typs. 1933 war das Dorf vom Holodomor betroffen und von Anfang Oktober 1941 bis Mitte September 1943 von Truppen der Wehrmacht besetzt. Am 2. April 1992 wurde die neu erbaute Kirche St. Maria geweiht.

Bevölkerungsentwicklung 
 
Quelle:

Rajon 
Der 1923 gegründete und von Sachnowschtschyna aus verwaltete Rajon Sachnowschtschyna hat eine Fläche von 1.169,91 km² und eine Bevölkerung von etwa 22.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajon beträgt 19 Einwohner pro km².

Weblinks 
 Seite des Rajons (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Sachnowschtschyna
Gegründet im 19. Jahrhundert